Paul Beier ist der Name folgender Personen:

* Paul Beier (Biologe) (* um 1951), US-amerikanischer Naturschutzbiologe und Hochschullehrer
 Paul Beier (Musiker) (* 1954), US-amerikanischer Lautenist